Ел Монте де ла Маланка има више значења:

 Ел Монте де ла Маланка (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте де ла Маланка, Вентура Салинас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику